Winning a Widow – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope Company
Winning a Widow – cortometraggio del 1910 diretto da Alf Collins
Winning a Widow – cortometraggio del 1912 diretto da Sidney Olcott
Winning a Widow – cortometraggio del 1916 diretto da William Beaudine
Winning a Widow – cortometraggio del 1922 con Billy Ruge